Давлетья́ров, Давлетяров— фамилия. Известные носители:

 Давлетяров, Арман Илюбаевич (род. 1970) — генеральный директор МУЗ-ТВ.
 Давлетьяров, Ахметсафа Мустафович (1905—1938) — советский государственный и политический деятель.
 Давлетьяров, Муллаян Хабибярович (1957—2015) — советский и российский художник, живописец.
 Давлетьяров, Ренат Фаварисович (род. 1961) — российский продюсер, кинорежиссёр и сценарист.